Die Tippeligaen 2008 war die 64. Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga, die zum 18. Mal gemäß einer Sponsorvereinbarung unter dem Namen Tippeligaen ausgetragen wurde. Zwischen dem 29. März und dem 2. November 2008 spielten die vierzehn Erstligisten in einer einfachen Hin- und Rückrunde gegeneinander, so dass nach 26 Spieltagen der Landesmeister, die weiteren Europapokalteilnehmer sowie die Teilnehmer an den Relegationsspielen und die Absteiger in die Adeccoligaen feststanden. Am 12. November des Jahres waren nach dem zweiten Relegationsspiel alle sportlichen Entscheidungen getroffen. Aufgrund einer Aufstockung der Liga zur folgenden Spielzeit gab es nur einen direkten Absteiger.

Stabæk IF aus Bærum gewann am Saisonende erstmals in der Vereinsgeschichte den norwegischen Landesmeistertitel. Der Klub verwies Fredrikstad FK und Tromsø IL auf die Europapokalplätze. Während Aufsteiger Hamarkameratene direkt absteigen musste, setzte sich Aalesunds FK in der Relegation gegen Sogndal Fotball durch.

Mannschaften und Spielstätten

Saisonverlauf 
Am 29. März startete die Spielzeit mit dem Duell Vålerenga Fotball gegen Aalesunds FK, das der Gastgeber mit einem 1:0-Erfolg durch ein Tor von Morten Berre für sich entschied. Standen am dritten Spieltag mit Lyn Oslo, Vålerenga Fotball, Viking Stavanger und Fredrikstad FK noch vier Mannschaften punktgleich mit sechs Punkten an der Spitze der Liga, entzerrte sich die Tabellenspitze in den folgenden Spieltagen. Insbesondere Stabæk IF tat sich dabei hervor und blieb bis zum elften Spieltag ungeschlagen, ehe der Tabellenzehnte Tromsø IL mit einem 4:2-Auswärtserfolg im Nadderud-Stadion dem Klub aus Bærum die erste Saisonniederlage zufügte. Dahinter hatte sich ein breites Mittelfeld gebildet – während der Tabellenführer nach der Niederlage sechs Punkte Vorsprung auf den Tabellendritten FK Bodø/Glimt aufwies, hatte der Aufsteiger gleichzeitig acht Punkte Vorsprung auf den von Aalesunds FK belegten letzten Nicht-Abstiegsplatz. Am Tabellenende zeichnete sich bereits frühzeitig ab, dass der zweite Aufsteiger des Vorjahres, Ham-Kam aus dem ostnorwegischen Hamar, sich im Kampf um den Klassenkampf beweisen musste, da der Klub ab dem sechsten Spieltag das Tabellenende zierte.

Nach einer weiteren Niederlage und einem torlosen Unentschieden gegen Viking Stavanger verlor Stabæk IF am letzten Spieltag der Hinrunde die Tabellenführung an Fredrikstad FK, das Duo hatte sich jedoch bereits einen Vorsprung von fünf respektive vier Punkten auf die dahinter punktgleich folgenden Tromsø IL und Lyn Oslo herausgespielt. In der Folge wechselten sich die beiden Rivalen an der Tabellenspitze ab, wobei Fredrikstad FK von einer Spielverschiebung des Duells zwischen Rosenborg BK und Stabæk IF profitierte. Nach diesem Anfang August nachgeholt worden war und sich Stabæk IF mit einem 2:1-Auswärtserfolg durch Tore von Alanzinho und Veigar Páll Gunnarsson bei einem Gegentreffer von Alexander Tettey durchgesetzt hatte, setzte sich der Klub an der Spitze fest. Stückweise baute die Mannschaft um Morten Skjønsberg, Henning Hauger, Jon Inge Høiland und Pontus Farnerud, der Nachverpflichtung im Sommer, ihren Vorsprung aus, insbesondere Johan Andersson und Daniel Nannskog glänzten dabei als regelmäßige Torschützen. Dahinter lieferten sich lange Zeit Fredrikstad FK und Tromsø IL ein Duell um den zweiten Platz, ehe Tromsø IL gegen Saisonende die Luft ausging und sich Fredrikstad FK bei sechs Punkten Rückstand zur Tabellenspitze bis auf sieben Punkte von Tromsø IL distanzieren konnte. Damit entbrannte ein Kampf um den dritten Tabellenplatz, der ebenfalls zur Qualifikation zur UEFA Europa League berechtigte. Während Stabæk IF nach dem 25. Spieltag als Meister feststand – bereits nah dem 24. Spieltag waren bei sechs Punkten Vorsprung und einer um 20 Tore besseren Tordifferenz die Meisterchancen des Fredrikstad FK lediglich theoretischer Natur – hatten vor Anpfiff des 26. und damit letzten Spieltages Tromsø IL mit 41 Saisonpunkten und die mit zwei Punkten Rückstand dahinter platzierten Rosenborg BK, Viking Stavanger und FK Bodø/Glimt Chancen auf den Einzug in den Europapokal. Tommy Knarvik schaffte frühzeitig eine Entscheidung, als er den entscheidenden Treffer zum 1:0-Erfolg von Tromsø IL gegen den Meister Stabæk IF in der zehnten Spielminute erzielte und somit dem Klub den dritten Tabellenrang garantierte.

Vor dem letzten Spieltag hatten sich Aalesunds FK und Ham-Kam die Chance auf den direkten Klassenerhalt verspielt, als beide Mannschaften vier respektive fünf Punkte Rückstand auf den letzten Nicht-Abstiegsplatz aufwiesen. Daher kam es zwischen den beiden Mannschaften lediglich zum Fernduell um das Erreichen des Relegationsplatzes. Während Ham-Kam die heimische Briskeby gressbane gegen Molde FK als Verlierer verließ und somit als Absteiger feststand, konnte sich der Konkurrent mit einem 3:0-Heimerfolg gegen Lillestrøm SK den vorletzten Tabellenplatz sichern. In den Relegationsspielen blieb der Klub in beiden Partien erfolgreich, Sogndal Fotball kassierte zwei Niederlagen und verpasste den Aufstieg.

Neben den Qualifikationen zum Europapokal über die Liga qualifizierte sich der Pokalsieger ebenfalls für die Europa League. Zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte holte Vålerenga Fotball den Titel und erreichte somit trotz eines zehnten Tabellenplatzes einen internationalen Wettbewerb. Als Sieger der Fair-Play-Wertung der UEFA durfte die Liga zudem abseits sportlicher Entscheidungen eine weitere Mannschaft für die Europa League melden, dies betraf den Tabellenfünften Rosenborg BK.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Ergebnisse der Saison sind in dieser Kreuztabelle aufgelistet. Die Heimmannschaft des jeweiligen Spiels ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Relegation 

|}

Torschützenliste

Weblinks 
Norwegisches Fußballarchiv

Fußballsaison 2008
Eliteserien-Saison (Fußball)